Bewerunge ist der Nachname von mehreren Personen:

 Heinrich Bewerunge (1862–1923), deutscher Professor der Kirchenmusik 
 Karl Bewerunge (1913–1993), deutscher Landwirt und Politiker
 Martin Bewerunge, deutscher Journalist 
 Michael Bewerunge (* 1961), deutscher Journalist 

Siehe auch: Beverungen